A JSC "Khartron" (Hartron), em ucraniano: Хартрон, anteriormente: NPO "Electropribor", 
em russo: НПО "Электроприбор", literalmente: Associação de produção científica "Equipamentos elétricos".

É uma empresa líder do ramo de projetos de engenharia da Comunidade dos Estados Independentes (CIS), e a única da 
Ucraniana, que produz desde espaçonaves até sistemas de controle de mísseis e foguetes.

Empresas